Прібою () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Бренешть.
 Прібою () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Тетерань.
 Прібою () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Креведія-Маре.